UCK steht für:
 Ubuntu Customization Kit, Toolkit zur Erstellung von personalisierten Ubuntu-CDs
 Ukrajinśkyj centralnyj komitet (dt. „Ukrainisches Zentralkomitee“) in Krakau (1940–1945), siehe Wolodymyr Kubijowytsch
 Lutsk Airport (IATA-Code), Flughafen von Luzk, Rajon Luzk, Oblast Wolyn, Ukraine

UÇK steht für:
 Ushtria Çlirimtare e Kosovës, albanische paramilitärische Organisation, siehe UÇK
 Ushtria Çlirimtare Kombëtare, albanisch-mazedonische paramilitärische Organisation, siehe UÇK #Die Mazedonische UÇK

Abkürzung